Лола () — город на юго-востоке Гвинеи, в провинции Нзерекоре.

География 
Административный центр префектуры Лола. Расположен вблизи границы с Либерией, недалеко от горы Нимба (1752 м), которая является высшей точкой страны. Абсолютная высота города — 648 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 99 193 человека. Наиболее распространённый язык населения города — коно.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи